Kamalomyces är ett släkte av svampar. Kamalomyces ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kamalomyces